Okręty US Navy o nazwie USS „Penobscot”

 Pierwszy USS „Penobscot” (1861) był kanonierką. Zwodowany w 1861 roku.
 Drugi USS „Penobscot” (SP-982) był holownikiem. Wszedł do służby w 1917 roku.
 Trzeci USS „Penobscot” (ATA-188) był holownikiem. Wszedł do służby w 1944 roku.

Penobscot